Die Häupter meiner Lieben steht für:
 Die Häupter meiner Lieben (Roman), Kriminalroman von Ingrid Noll
 Die Häupter meiner Lieben (Film), Film von 1999